Филипович — фамилия. Известные носители:
 
 Филипович, Анджей (род. 1938) — польский шахматист, международный мастер (1975).
 Филипович, Андрия (род. 1997) — хорватский футболист, нападающий.
 Филипович, Биляна (род. 1986) — сербская гандболистка, левая защитница.
 Филипович, Владимир (1906—1984) — югославский философ-марксист.
 Филипович, Джордже (род. 1978) — сербский югославский пловец.
 Филипович, Желько (род. 1988) — словенский футболист.
 Филипович, Злата (род. 1980) — боснийско-французская писательница и переводчица.
 Филипович, Зоран (род. 1953) — югославский футболист, черногорский футбольный тренер.
 Филипович, Ивана (род. 1989) — сербская гребчиха.
 Филипович, Йосип (род. 1996) — хорватский футболист, защитник.
 Филипович, Иероним Осипович (1912—1998) — белорусский краевед.
 Филипович, Корнель (1913—1990) — польский писатель, поэт и сценарист.
 Филипович, Мирко (род. 1974) — хорватский участник боёв по смешанным правилам, кикбоксер, политический деятель.
 Филипович, Мирослав (1915—1945) — хорватский усташский и нацистский преступник.
 Филипович, Михаил Матвеевич (1896—1947) — белорусский живописец, график, педагог, этнограф.
 Филипович, Мухамед (1929—2020) — боснийский ученый, философ, писатель, историк.
 Филипович, Огнен (род. 1973) — сербский гребец-байдарочник.
 Филипович, Павел Петрович (1891—1937) — советский поэт, переводчик, писатель и историк литературы.
 Филипович, Петар (род. 1990) — немецко-хорватский футболист.
 Филипович, Степан (1916—1942) — коммунист, югославский партизан, народный герой Югославии.
 Филипович, Стефан (род. 1987) — черногорский певец.
 Филипович, Титус (1873—1953) — польский общественный деятель, дипломат.
 Филипович, Филип (род. 1987) — сербский ватерполист.
 Филипович, Филип (1878—1938) — югославский политик, коммунист.
 Филипович, Яков (род. 1992) — хорватский футболист, защитник.

Составные фамилии 
 Крахельская-Филипович, Ванда (1886—1968) — революционный деятель, художник, член женского отделения Боевой организации Польской социалистической партии.
 Филипович-Дубовик, Антоний Адам (1865—1930) — виленский строительный техник и архитектор, автор проектов множества частных домов и нескольких десятков костёлов в Литве и Белоруссии.

См. также 
 Филиппович
 Филиповичи
 Филипов